Чиконтепек () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Нижняя Уастека. Административный центр — город Чиконтепек-де-Техеда.

История

Состав 
В состав муниципалитета входит 315 населённых пунктов.

Экономика

Примечания 

Муниципалитеты Веракруса